Notos (Grieks: Νότος, Latijn: Notus), was in de Griekse mythologie een van de windgoden (Anemoi) en wel de zoon van Eos en Astraeus (de dageraad en de schemering), en hij personifieerde de zuidenwind. Zijn broers waren Boreas de noordenwind, Zephyrus de westenwind en Euros de oostenwind. Vaak wordt gedacht dat Aeolus zijn vader was. Dit is niet correct: Aeolus was god van de wind en werd door Zeus aangesteld als de bewaarder van de winden. Aeolus houdt deze winden opgesloten in een grot, en kan ze als hij dat wil uitzenden om wind te brengen. Notos' Romeinse evenknie was Auster.

De Grieken vereerden Notos als een vriendelijke godheid, maar hij was ook verantwoordelijk voor herfststormen.

Stamboom 

Griekse personificatie